Diese Liste der Abgeordneten zum Salzburger Landtag listet alle Abgeordneten zum Salzburger Landtag in der 1. Gesetzgebungsperiode (nach 1945, bzw. 5. Wahlperiode der Republik) vom 12. Dezember 1945 bis zum 1. Dezember 1949 auf.

Nach der Landtagswahl 1945 entfielen 15 von 26 Mandate auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP), 10 Mandate auf  Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) und Mandat auf die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ).

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. PR-Verlag, Wien 2000, ISBN 3-901111-05-0.

Liste (Abgeordnete zum Salzburger Landtag)